Este artigo fornece uma lista de países por veículos rodoviários motorizados per capita dando para cada país o rácio entre o número de total de veículos rodoviários motorizados e o número de habitantes vezes 1000. Os números incluem automóveis, SUVs, vans, veículos comerciais, autocarros/ônibus e excluem motocicletas e outros veículos sobre duas rodas motorizados.

Listas de países